Renaudot ist der Familienname folgender Personen:

 Eusèbe Renaudot (1646–1720), französischer katholischer Kleriker, Journalist, Orientalist und Liturgiewissenschaftler
 Gabrielle Renaudot Flammarion (1877–1962), französische Astronomin
 Jules Renaudot (1836–1901), französischer Bildhauer
 Théophraste Renaudot (1586–1653), französischer Arzt und Philanthrop; gilt als Begründer des modernen Journalismus

Renaudot bezeichnet:

 Prix Renaudot, französischer Literaturpreis